Stolze ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Lena Stolze (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Claudia Stolze, deutsch-britische Maskenbildnerin
 Cornelia Stolze (* 1966), deutsche Biologin und Wissenschaftsjournalistin
 Dieter Stolze (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Diether Stolze (1929–1990), deutscher Publizist, Verleger und Medienmanager
 Evelyn Stolze (* 1954), deutsche Schwimmerin
 Franz Stolze (1836–1910), deutscher Gasturbinen-Erfinder
 Fritz Stolze (1910–1973), deutscher Wasserballspieler
 Georg Christoph Stolze (1762–1830), deutscher Kantor und Musikdirektor in Erfurt, Gesangs- und Orgel-Komponist
 Gerda Prochaska-Stolze (1933–2022), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Gerhard Stolze (1926–1979), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Heinrich August Wilhelm Stolze (1798–1867), deutscher Stenograf
 Heinrich Wilhelm Stolze (1801–1868), deutscher Organist
 Kai Stolze (* 1967), deutscher Handballspieler und -trainer
 Kurt-Heinz Stolze (1926–1970), deutscher Komponist, Pianist, Cembalist und Dirigent
 Lena Stolze (* 1956), österreichische Schauspielerin
 Madeleine Stolze (* 1963), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Martin Stolze (1900–1989), deutscher Mediziner
 Michael Stolze (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Nikolaus Stolze (1754–1834), Großherzoglich Badischer Generalleutnant
 Paul Stolze (1874–1958), deutscher Jurist, Ministerialbeamter, Finanzminister und Politiker (DVP)
 Pierre Stolze (* 1952), französischer Science-Fiction-Autor
 Raymund Stolze (* 1945), deutscher Journalist und Autor
 Rüdiger Stolze (1939–2015), deutscher Hörfunkjournalist und -moderator
 Sebastian Stolze (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Stephan Stolze (1931–1984), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 der Stolze 
 Stolze-Schrey, ein deutsches Stenografie-System
 Stolze Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Stoltze